Nicole Arendt (Somerville, New Jersey, 1969. augusztus 26. –) amerikai teniszezőnő. 1991-ben kezdte profi pályafutását, tizenhat páros WTA-torna győztese.

Év végi világranglista-helyezései

További információk 
 

Amerikai teniszezők
1969-ben született személyek
Amerikai nők
Élő személyek
WTA Finals résztvevője
New Jersey-iek